Daniel Carr (1993) – calciatore trinidadiano con cittadinanza inglese
 Daniel Carr (1991) – hockeista su ghiaccio canadese
 Daniel Carr – nuotatore statunitense